Il singolare  dello  Status Athens Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rui Machado era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare al Roma Open 2010.

Lu Yen-Hsun ha battuto in finale 3–6, 7–6(4), 6–4 Rainer Schüttler.

Teste di serie

  Benjamin Becker (primo turno)
  Philipp Petzschner (secondo turno, ritiro)
  Marco Chiudinelli (quarti di finale)
  Lukáš Lacko (secondo turno)

 Dudi Sela (semifinali)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Rainer Schüttler (finale)
 Lu Yen-Hsun (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Status Athens Open 2010